Дениз Александер (, род. ) — американская актриса мыльных опер. Она наиболее известна благодаря своей роли Лесли Уэббер в дневной мыльной опере ABC «Главный госпиталь» регулярно с 1973 по 1984 год и с 1996 в периодическом статусе.

Александер родилась в Нью-Йорке и окончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. В пятидесятых она была частым гостем в классических прайм-тайм драмах, таких как «Сумеречная зона», а начиная с шестидесятых начала свою карьеру в дневных мыльных операх. Она играла Сьюзан Мартин Хантер в мыльной опере NBC «Дни нашей жизни» с 1966 по 1973 год, а после присоединилась к «Главный госпиталь». За свою роль в шоу Александер номинировалась на Дневную премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале в 1976 году.

Замужем за Ричардом А. Колла. У них есть один ребёнок.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе